Enzo puede hacer referencia:

 al nombre de pila Enzo, derivado de Enrique; o 
 al nombre común de la planta Sambucus ebulus.